Пливачка трка на 200 метара слободним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 29. јула (квалификације и полуфинале) и 30. јула (финале) на базену центра за водене спортове. Квалификације су пливане у јутарњем, а полуфинална и финална трка у вечерњем термину. Учествовало је укупно 40 такмичара из 29 земаља.

Златну медаљу освојио је Јаник Ањел из Француске, док су Суен Јанг и Парк Те Ван поделили сребрну медаљу пошто су у финалу пливали идентично време 1:43,14.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током олимпијског такмичења у овој дисциплини нису остварени нови рекорди.

Учесници 
Укупно 38 пливача из 29 земаља учествовало је у овој пливачкој дисиплини. Од тог броја њих 23 је изборило директан пласман испливавши квалификациону норму од 1:47,82 секунди. Такмичари који су имали време боље од 1:51,59 (њих 11) су накнадно добили позив за учешће на играма. Преосталих 5 квота је попуњено у виду специјалних позивница.

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 40 пливача подељених у 6 квалификационих група. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача са најбољим временима, а гранично време за полуфинале износило је 1:47,97.

Полуфинале 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале 
Француски пливач остварио је убедљиву победу уз нови национални рекорд. Ањелу је то било друго олимпијско злато након злата у штафети 4х100 слободно. Златни и сребрени са 400м слободно Суен Јанг и Парк Те Ван остварили су идентична времена и поделили сребрну медаљу. Велико изненађење представљало је и тек 4. место златног са 400м мешовито Рајана Локтија.

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.